Diversen en algemeen
 Begijnhof
 Begijnhof (straatnaam in Brugge)
 Begijnhoven in Vlaanderen
 Begijnhoven in de Franse Nederlanden
 Begijnen

In België
 Begijnhof Aalst
 Begijnhof Aarschot
 Begijnhof Anderlecht
 Begijnhof Antwerpen
 Begijnhof Bilzen
 Begijnhof van Borgloon
 Begijnhof Ten Wijngaerde (Brugge)
 Begijnhof Diest
 Begijnhof Diksmuide
 Klein Begijnhof Gent
 Begijnhof Hasselt
 Begijnhof Herentals
 Begijnhof Hoogstraten
 Begijnhof Kortrijk
 Groot Begijnhof Leuven
 Klein Begijnhof Leuven
 Begijnhof Lier
 Groot Begijnhof Mechelen
 Klein Begijnhof Mechelen
 Begijnhof Oudenaarde
 Sint-Alexiusbegijnhof
 Groot Begijnhof Sint-Amandsberg
 Sint-Catharinabegijnhof
 Groot Begijnhof Sint-Elisabeth
 Sint-Agnesbegijnhof
 Begijnhof Tienen
 Begijnhof Turnhout

In Nederland
 Begijnhof (Amsterdam)
 Begijnhof (Thorn)
 Begijnhof (Breda)
 Bagijnhof (Delft)
 Begijnhof (Haarlem)
 Begijnhof (Utrecht)

In Frankrijk
 Begijnhof van Cambrai